Burići est un toponyme qui peut désigner :
Burići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kanfanar, comitat d'Istrie ;
Burići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.